Буги-вуги — термин имеет следующие значения:

 Буги-вуги — музыкальный джазовый стиль.
 Буги-вуги — разновидность социального танца свингового направления.
 «Буги Вуги» — песня группы EuroGroove, певицы Данни Миноуг и группы «Наутилус Помпилиус».
 Буги-вуги — английский фильм 2009 года выпуска.
 Буги Вуги (Boogie Oogie) — бразильская теленовелла 2014 года.

См. также 
 Вуга